Paus Johannes Paulus I - geboren als Albino Luciani, paus van 26 augustus 1978 tot 28 september 1978
 Paus Johannes Paulus II - geboren als Karol Józef Wojtyła, paus van 16 oktober 1978 tot 2 april 2005